Snärpnatar (Stuckenia) är ett släkte av nateväxter. Snärpnatar ingår i familjen nateväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nateväxter